Unión Nacional de Estudiantes puede referirse a:

 Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua; 
 União Nacional dos Estudantes de Brasil; o
 Unión Nacional de Estudiantes (U.N.E.) de Argentina, una agrupación universitaria peronista de los setenta.